(englisch für Auflistung) bezeichnet:
 eine ausgedruckte Computerprogrammliste, siehe Programmausdruck
 die Aufnahme eines Produkts in das Sortiment eines Handelsunternehmens (gelistetes Produkt)
 die Aufnahme eines Wertpapiers in den Börsenhandel, siehe Börsennotierung
 die laufende Notierung eines Wertpapiers an Börsen oder außerbörslich
 das Ergebnis einer Suchanfrage bei einer Internetsuchmaschine, siehe Natural Listings
 die Erfassung von politisch unbequemen Personen nach dem Riotous Assemblies and Suppression of Communism Amendment Act (1954) als listed person (gelistete Person) während der Apartheid in Südafrika.

Personen:
 Johann Benedict Listing (1808–1882), deutscher Mathematiker
 Georg Listing, Bassist und Gründungsmitglied von Tokio Hotel

Siehe auch:

 List (Begriffsklärung)
 Multiple Listing Service, eine Datenvernetzung über die angeschlossene Immobilienmakler miteinander kooperieren und Gemeinschaftsgeschäfte abschließen können